Planeta skarbów – tomik wydany przez Egmont Polska w lutym 2003 roku. Zawiera 46-stronnicowy komiks o tym samym tytule, który jest adaptacją filmu Disneya Planeta skarbów. Scenariusz do niego napisał Carson Van Osten, a rysunki wykonali Dario Calabria, Marco Ghiglione, Mario Cortes i Stefano Attardi. Tłumaczeniem zajął się Marek Karpiński.

Włoskie komiksy
Czasopisma dla dzieci i młodzieży
Czasopisma w języku polskim